Boris Wenkow ist der Name folgender Personen:

* Boris Alexejewitsch Wenkow (1900–1962), russischer Mathematiker
 Boris Borissowitsch Wenkow (1934–2011), russischer Mathematiker